Toto je seznam měst ve Venezuele.

Největšími aglomeracemi ve Venezuele jsou Caracas, kde žije 3 723 728 obyvatel, a Maracaibo, kde žije 2 063 461 obyvatel (stav 1. ledna 2005). Dohromady to představuje asi čtvrtinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 100 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 20. října 1981 a 21. října 1990, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a správní jednotky (spolkové státy), do nichž města náleží. Caracas představuje samostatný distrikt a nepatří do žádného spolkového státu. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznam seznamů měst

Externí odkazy 
 
 Instituto Nacional de Estadística, Venezuela
 World Gazetteer - počty obyvatel venezuelských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel venezuelských měst v historii

 
Venezuela
města